Gezondheid, een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte
 Rijkdom, het overvloed aan geld, land, grondstoffen, bezittingen en/of eigenschappen
 Welstandscommissie, een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats
 Welstandszorg, het beleid dat gemeenten in Nederland voeren om te sturen op de architectonische kwaliteit van bouwplannen